Heart of Darkness (HOD) peut désigner :
 Heart of Darkness, titre original du roman Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad (cette histoire a été adaptée pour devenir le film Apocalypse Now) ;
 Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse, un documentaire à propos de la réalisation du film Apocalypse Now ;
 Heart of Darkness, un téléfilm de 1993 dirigé par Nicolas Roeg, avec Tim Roth et John Malkovich ;
 Heart of Darkness, un jeu vidéo sorti en 1998 ;
 Heart of Darkness, un album du groupe Grave Digger ;
 Heart of Darkness, une musique de l'album Wages of Sin du groupe Arch Enemy .